Ачкасово — населённые пункты в России:

 Ачкасово — посёлок железнодорожного разъезда, Краснодарский край.
 Ачкасово — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Ачкасово — деревня, Измалковский район Липецкой области.
 Ачкасово — село, Воскресенский район Московской области.
 Ачкасово — деревня, Чернский район Тульской области.
 Ачкасово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.